Константи́н Ива́нович Миха́йлов-Сто́ян (, настоящая фамилия Стоян (Стоян-Себов), псевдонимы — Михайлов и Светлов-Стоян; , с. Большой Буялык, Херсонская губерния, Российская империя, ныне Одесская область, Украина — , София, Болгария) — болгарский оперный певец (лирико-драматический тенор), оперный режиссёр, педагог и общественный деятель.

Биография  
Родился в болгарской семье, проживавшей в Бессарабии. С 1881 года жил в Симферополе, где начинал хористом в оперетте, а затем стал выступать в ведущих партиях. С 1879 года обучался вокалу в Петербургской консерватории у Василия Самуся. Некоторое время спустя стал выступать в различных провинциальных труппах. В 1882—1886 годах — в труппах Марка Кропивницкого и Михаила Старицкого. В 1888—1890 и в 1897—1898 годах — солист Большого театра. В 1890—1893 годах выступал в Товариществе оперных артистов Ипполита Прянишникова. В 1893—1894 годах — солист Мариинского театра, с 1894 года пел на оперных сценах Одессы, Киева, Саратова, Казани, Нижнего Новгорода. В 1897 году сам организовал оперное товарищество, с которым выступал в Витебске, Керчи, Смоленске. Пел на сцене с такими певцами, как Александр Антоновский, Василий Грицай, Алевтина Пасхалова, Ипполит Прянишников, Иоаким Тартаков, Маргарита Эйхенвальд, Леонид Собинов и другими. В Москве принимал участие в концертах музыкально-этнографической комиссии, на которых исполнял народные песни. Занимался педагогической деятельностью.

С 1907 года жил в Софии. В 1908 году стал одним из организаторов «Болгарского оперного товарищества», где состоял певцом, режиссёром и директором (в 1921 году на основе этого товарищества была создана Софийская народная опера). Впервые поставил в Болгарии оперы русских, болгарских и европейских композиторов.

Партии 
 «Трубадур» Верди — Манрико
 «Травиата» Верди — Альфред
 «Риголетто» Верди — Герцог
 «Аида» Верди — Радамес
 «Волшебная флейта» Моцарта — Тамино
 «Паяцы» Леонкавалло — Канио, Арлекин
 «Тангейзер» Вагнера — Тангейзер
 «Севильский цирюльник» Россини — Альмавива
 «Сельская честь» Масканьи — Турриду
 «Роберт-Дьявол» Мейербера — Рембо
 «Галька» Монюшко — Йонтек
 «Дубровский» Направника — Дефорж
 «Руслан и Людмила» Глинки — Баян, Финн
 «Русалка» Даргомыжского — Князь
 «Фауст» Гуно — Фауст
 «Запорожец за Дунаем» Гулак-Артемовского — Андрей
 «Князь Игорь» Бородина — Владимир Игоревич, Ерошка
 «Борис Годунов» Мусоргского — Мисаил
 «Черевички» Чайковского — Школьный учитель
 «Чародейка» Чайковского — Паисий
 «Пиковая дама» Чайковского — Герман
 «Евгений Онегин» Чайковского — Ленский, Трике
 «Демон» Рубинштейна — Синодал
 «Юдифь» Серова — Вагоа
 «Вражья сила» Серова — Вася
 «Рогнеда» Серова — Княжой дурак
 «Майская ночь» Римского-Корсакова — Левко

Литературные сочинения 
 Исповедь тенора. Т. 1—2. — M., 1895—1896.
 Генезис, анализ и метод естественного пения. Руководство к быстрому достижению правильного и хорошего пения. — М., 1898.
 Наш театр и его нужды. — М., 1901.
 Два гения — две сестры. К 100-летнему юбилею М. И. Глинки. — СПб., 1904.
 Судьба России в «Руслане и Людмиле». (Пророчество и история в «Руслане и Людмиле»). — СПб., 1905.
 Наши народные песни и законы вокальности в их колыбели и общественной жизни. — Минск, 1912.
 По въпроса за основянето на българска народна опера. — София, 1907.

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь/Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 347 — ISBN 5-85270-033-9
 Ярон С. Г. Воспоминания о театре (1867—1887). — Киев. 1898. С. 355—356.
 Михайлов-Стоян. (Некролог) // «Музыка». 1914. № 1. С. 10
 Державин К. Н. Болгарский театр: Очерк истории. — М. — Л., 1950. С. 245—246.
 Гаджев З., К. Михайлв-Стоян... «Музикални хоризонти», 1983, № 10.
 Кръстев В., К. Михайлв-Стоян... «Музикални хоризонти», 1984, № 4.

Ссылки 

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Общественные деятели Болгарии
Теноры